Macclesfield (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
Macclesfield Town FC, een Engelse voetbalclub uit Macclesfield
Station Macclesfield, een station in Macclesfield
Macclesfield (district), een voormalig Engels district in het graafschap Cheshire
Macclesfield (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina